Rhodacme elatior é uma espécie de gastrópode da família Ancylidae.

É endémica dos Estados Unidos da América. 

 Bogan, A. E. 1996. Rhodacme elatior. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Dados de 7 de Agosto de 2007.

Rhodacme
Rhodacme elatior
Espécies descritas em 1855